Пойнтинг, Джон Генри — известный британский физик.
 Пойнтинг — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Вектор Пойнтинга — вектор плотности потока энергии электромагнитного поля.